Ламбертвил има више значења:
 Ламбертвил (Мичиген)
 Ламбертвил (Њу Џерзи)